JIL o Jil può riferirsi a:

 JIL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jilin (Cina)
 Japan Institute of Labour
 Jaringan Islam Liberal, network liberal islamico.
 Java Intermediate Language, linguaggio intermediato Java
 Joint innovation lab 
 Jil, comune armeno